Giannantonio De Vincenzo – sassofonista jazz italiano
Pasquale De Vincenzo – calciatore italiano

Pagine correlate
De Vincenzi
Di Vincenzo